A 2007-2008-as EHF Bajnokok Ligája szezon volt a torna 48. kiírása, jelenlegi formájában pedig a 15. A döntőt a spanyol BM Ciudad Real és a német THW Kiel vívta, mely a Ciudad győzelmével ért véget 58-54-es arányban.

Két magyar csapat is indult a kupasorozatban, a Pick Szeged magyar bajnokként, az MKB Veszprém KC pedig magyar bajnoki ezüstérmesként vehetett részt a küzdelmekben. A Szeged az első csoportkört veretlenül nyerte, majd a második csoportkörben a harmadik helyen végzett, ezzel búcsúzott. A Veszprém a két hazai döntetlennek köszönhetően már az első csoportkörben búcsúzott, de mivel a Valur Reykjavík csapatát maga mögé utasította, a Kupagyőztesek Európa Kupájában folytathatta, amelyet végül meg is nyert.

Selejtezők

1. selejtezőkör
A mérkőzéseket augusztus 29-én, szeptember 1-jén, 2-án és 8-án, illetve szeptember 2-án, 5-én, 8-án és 9-én rendezték.

|}

Csoportmérkőzések
A csoportokból az első kettő helyezett továbbjut, a harmadikak a Kupagyőztesek Európa Kupájában folytatják, míg a negyedik helyezettek búcsúznak az európai kupaküzdelmekből erre a szezonra.

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

E csoport

F csoport

G csoport

H csoport

Középdöntők
A négy négyes csoportból csak az elsők jutottak be az elődöntőbe.

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Elődöntők

Döntő

Góllövőlista

Külső hivatkozások
 EHF Champions League

Ehfbajnokokligaja
Ehfbajnokokligaja
EHF-bajnokok ligája